Лопес Гарсия () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лопес Гарсия, Антонио (род. 1936) — современный испанский скульптор и художник-гиперреалист.
 Лопес Гарсия, Давид (род. 1981) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Team Sky.
 Лопес Гарсия, Иларио (1907—1965) — мексиканский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года.
 Лопес Гарсия, Леобардо (род. 1983) — мексиканский футболист, полузащитник. См. также 
 Лопес-Гарсиа, Альваро (род. 1941) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ла-Силья.